Cette page récapitule le bilan par saison du Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 en championnat et dans les compétitions nationales depuis  sa formation en 1942.

Bilan toutes compétitions confondues

Notes et références 

Bourg-en-Bresse
Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01